Антонио Льянос (, 1806 — 1881) — филиппинский ботаник.

Биография 
Антонио Льянос родился 22 ноября 1806 года в Испании.

В 1877 году была опубликована его работа Flora de Filipinas. Según el sistema sexual de Linneo. Gran edición. Adicionada con el manuscrito inédito del P. Fr. Ignacio Mercado, las obras del P. Fr. Antonio Llanos y de un apéndice con todas las nuevas investigaciones botánicas referentes al archipiélago Filipino…

Антонио Льянос умер в 1881 году.

Научная деятельность 
Антонио Льянос специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 1877: Flora de Filipinas. Según el sistema sexual de Linneo. Gran edición. Adicionada con el manuscrito inédito del P. Fr. Ignacio Mercado, las obras del P. Fr. Antonio Llanos y de un apéndice con todas las nuevas investigaciones botánicas referentes al archipiélago Filipino…

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту